Ю́рий Никола́евич Либеди́нский (первоначально Лебединский, 1898 — 1959) — русский советский писатель и журналист, военный корреспондент.

Биография 

Родился  в Одессе в еврейской семье: отец — выпускник Йенского и Дерптского университетов, частнопрактикующий детский и санитарный врач Николай Львович (Натан Либерович) Лебединский (1868—1920), мать — зубной врач Татьяна Владимировна Лебединская (в девичестве Тойба Вульфовна Нахимсон, 1870—1941). Детство провёл в Миасском заводе и в посёлке Тургояк на Урале, где отец приблизительно с 1901 года служил врачом горнозаводского госпиталя, а во время Русско-японской войны — врачом прифронтового лазарета и затем эвакогоспиталя в Миасском заводе. В 1909 году семья переехала в Челябинск, где родители принимали пациентов в доме А. С. Бухарина на Азиатской улице (угол Михайловской). В 1910 году будущий писатель поступил в городское реальное училище. В 1916 году отца перевели в Уфу, где он служил начальником военного госпиталя, а после Февральской революции семья вернулась в Челябинск, где с 1919 года отец возглавлял санитарный подотдел в губздравотделе, осенью 1919 — зимой 1920 года входил в «тройку» Чекатифа (Чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом) во время эпидемии тифа на Урале и в Сибири (в Челябинске было развёрнуто 19 госпиталей и 12 тифозных больниц) и умер от тифа в январе 1920 года. 

В 1918 году окончил реальное училище в Челябинске. Участник Гражданской войны на Урале, служил политруком. В 1919 году получила распространение его сатирическая поэма «Серый Патфиндер». Осенью 1920 года вернулся в Челябинск, служил в политотделе губвоенкомата, работал в газете «Советская правда» (позже «Челябинский рабочий»). Член РКП(б) с 1920 года. В 1921 году был направлен в Екатеринбург преподавателем курсов военных комиссаров. 

Затем до 1923 года был преподавателем в Высшей военной школе связи в Москве, потом работал токарем Московского электромеханического завода им. Ленина.

Начал заниматься литературой в реальном училище, принимал участие в издании ученического литературного журнала «Первые шаги», писал рассказы под псевдонимом «Ю. Логан»; публиковался с 1921 года. В 1928 году переехал в Ленинград, руководил писательской организацией. Активный деятель групп «Октябрь», МАПП, один из руководителей РАПП. Председатель Центральной ревизионной комиссии СП СССР с 1934 года. 

В 1936 году вернулся в Москву. В июне 1937 года исключён из партии за троцкизм (восстановлен в 1939 году). 

Во время Великой Отечественной войны ушёл в ополчение, затем — корреспондент фронтовых газет «Красный воин» и «Красная звезда». Майор. После контузии в 1942 году находился на лечении в госпитале, где познакомился со своей последней женой Лидией Толстой. После возвращения в строй — вновь в газете «Красный воин». Награждён медалью «За оборону Москвы» (1944).

В 1947 году жил во Владикавказе (в эти годы Дзауджикау), участвовал в переводе на русский язык нартовского эпоса осетин. Занимался исследованиями национальных литератур Северного Кавказа, дружил с кабардинскими и осетинскими писателями.

Первая известность к Ю. Н. Либединскому пришла с публикацией повести «Неделя» (1922), которая среди прочих была отмечена А. К. Воронским, — о революционных событиях в Челябинске. Автор повестей «Комиссары» (1925), романов «Завтра» (1923), «Поворот» (1927), «Рождение героя» (1930), «Баташ и Батай» (1940—1941), военных очерков и рассказов, книги для юношества «Воспитание души» (1962), мемуарных книг «Современники» (1958) и «Связь времён» (1962).

В 1927 году принял участие в коллективном романе «Большие пожары», публиковавшемся в журнале «Огонёк».

Умер от сердечного приступа 24 ноября 1959 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 8).

Семья 
 Сестра — Рахиль Николаевна Лебединская (1902—1989), доцент кафедры основ марксизма-ленинизма исторического факультета ЛГУ (её сын — доктор химических наук, профессор Гелий Эмильевич Елькин, 1932—?). 
 Брат — музыковед Лев Николаевич Либединский.
 Первая жена (1922—1928) — Марианна Анатольевна Герасимова  (1901—1944, покончила с собой после освобождения из ИТЛ), в 1923—1930 годах сотрудник ОГПУ (в 1928—1930 годах начальник и помощник начальника ИНФО ОГПУ), двоюродная сестра кинорежиссёра Сергея Герасимова. Её сестра, прозаик Валерия Герасимова, была замужем за писателями А. А. Фадеевым и Б. М. Левиным.
 Вторая жена (1930—1939) — актриса Мария Фёдоровна Берггольц (1912—2003), сестра поэтессы Ольги Берггольц.
 Сын — историк, экономист Михаил Юрьевич Лебединский (1931—2006).
 Третья жена (1940—1942) — Ольга Сергеевна Неклюдова, детский писатель, впоследствии жена Варлама Шаламова (1956—1965).
 Сын — фольклорист Сергей Юрьевич Неклюдов.
 Четвёртая жена (1942—1959) — писательница Лидия Борисовна Либединская (урождённая Толстая).
 Дочь — Татьяна Юрьевна Губерман (род. 1943), филолог, жена поэта Игоря Губермана. 
 Дочь — Лидия Юрьевна Либединская (род. 1944), редактор (невестка литературоведа Г. А. Лескисса). 
 Дочь — Нина Юрьевна Патлас (род. 1952), лингвист, жена актёра-мима и раввина Григория Цви Патласа. 
 Сын — Александр Юрьевич Либединский (1948—1990), инженер, был женат на актрисе Наталье Журавлёвой, зять народного артиста СССР Д. Н. Журавлёва.
 Приёмная дочь — Мария Юрьевна Говорова (Либединская, род. 1939), жена поэта Александра Говорова.
 Дочь (от гражданского брака с Татьяной Ивзековой) — Наталья Львовна Ивзекова (по мужу Крылова, род. 1930), кандидат педагогических наук, преподаватель русского языка, логопед.

Сочинения 
 1931 — «Сочинения. Т. 1-2». М., ОГИЗ-ГИХЛ
 1958 — «Избранные произведения в 2 томах». М., Гослитиздат
 1972 — «Избранное в 2 томах». М., Художественная литература.
 1980 — «Избранные произведения в 2 томах». М., Художественная литература
 1923 — «Неделя», повесть
 1924 — «Завтра», Молодая гвардия, Л.-М. (выражает разочарование в НЭПе)
 1926 — «Комиссары», Л., Прибой (экранизирован в 1969 году) 
 1927 — «Учеба, творчество и самокритика». М.
 1929 — «Поворот». Роман. Кн. 1.
 1930 — «Рождение героя» (отказ от идеализации образа партработника вызвал резкую критику)
 1930 — «Высоты». Драма. Л.
 1933 — «Накануне»
 1933 — «Рассказы товарищей». М.
 1940 — «Баташ и Батай». М.
 1943 — «Гвардейцы». М.
 1946 — «Пушка Югова». Магадан
 1947 — «Горы и люди», М., Советский писатель
 1950 — «Они стали гвардейцами»
 1952 — «Зарево»
 1956 — «Сын партии». М. (в соавторстве с Э. О. Блок)
 1957 — «Утро Советов», М.
 1958 — «Современники». М.
 1962 — «Связь времён». Воспоминания
 1963 — «Дела семейные. М.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (1958)
 медаль «За оборону Москвы» (2.8.1944)

Литература 
 
 Воспоминания о С. А. Есенине.

Примечания 

Выпускники Челябинского реального училища
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Русские писатели XX века
Писатели-соцреалисты
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Персоналии:РАПП